

Toponymes 
 Point Sublime (Gorges du Tarn), point de vue sur les Gorges du Tarn, sur la commune de Saint-Georges-de-Lévéjac, dans le département de la Lozère et la région Languedoc-Roussillon.
 Point Sublime (Verdon), point de vue sur les Gorges du Verdon, sur la commune de Rougon, situé dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Homonymie de toponyme